Damir Jurčević (ur. 19 listopada 1978 w Rijece) – chorwacki biegacz narciarski, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City oraz Igrzysk w Turynie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Jurčević nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy 

Chorwaccy olimpijczycy
Chorwaccy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Rijece
Urodzeni w 1978